Lamprecht steht für:

 Lamprecht (Name), deutscher Familienname und männlicher Vorname
 Lamprecht (Neuhaus am Rennweg), Ortsteil der Stadt Neuhaus am Rennweg, Landkreis Sonneberg, Thüringen
 Lamprecht (Peiting), Ortsteil des Marktes Peiting, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Lamprecht Transport, Schweizer Speditions- und Logistikunternehmen
 Heinrich Lamprecht, Dampf-Straßenwalzenfabrik, Hersteller von Automobilen aus Österreich-Ungarn

Siehe auch:
 Lambrecht